БТ — аббревиатура:
 БТ — быстроходные танки.
 БТ — Большой театр.
 БТ — Белорусское телевидение, главный государственный телеканал в Белоруссии.
 БТ Цыганова — проект советского лёгкого танка разработанного в 1934 году.
 БТ-2 — советский лёгкий колёсно-гусеничный танк.
 БТ-5 — название серии лёгких колёсно-гусеничных танков (1930-е годы).
 БТ-6 — советский экспериментальный колёсно-гусеничный танк.
 БТ-7 — советский колёсно-гусеничный танк периода 1930—1940-х годов.
 БТ-7А — одна из модификаций советского танка БТ-7.
 БТ-20 — советский средний опытный танк, создавался в 1939 году.
 БТ-42 — финское штурмовое орудие периода Советско-финской войны 1941—1944 годов.
 БТ-СВ-2 — советский колёсно-гусеничный танк 1930-х годов.
 БТ «Ангара» — советский тип речных судов, буксир-толкач.
 Биполярный транзистор
 Биметаллический термометр
 БТ - "народное" сокращенное название сайта по Велотриалу в России - Biketrials.ru.
Каждый триалист России знает этот сайт и  понимает это сокращение.

См. также 
 BT — латиницей.